Sternopygidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Amerikaanse mesalen
 Rhamphichthyidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Amerikaanse mesalen
 Hypopomidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Amerikaanse mesalen